Atriplex viridis  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Atriplex viridis descrita por (L.) Crantz es el Amaranthus viridis de L.
Atriplex viridis descrita por hort.  es el Atriplex sagittata de Bkh.
Atriplex viridis descrita por hort. ex Moq. es el Atriplex sagittata de Bkh.

Referencias